Мария Васильевна Васильева (в замужестве Асламас; ) — советская певица и работник телевидения.

Биография 
Родилась 5 августа 1926 года в деревне Салагаево Канашского района (ныне — Янтиковского) Чувашской АССР в семье Пелагеи Сергеевны и Василия Семёновича Семёновых; её отец был участником Гражданской войны и воевал под командованием М. В. Фрунзе.

В 1940 году поступила и в 1943 году окончила Канашское медицинское училище. До окончания Великой Отечественной войны работала медсестрой в больнице деревни Турмыши Янтиковского района.

После окончания войны, в 1946—1952 годах, обучалась в Чувашской оперной студии при Саратовской государственной консерватории. По окончании обучения была зачислена в штат Ансамбля песни и танца Чувашской АССР.

С 1951 года была участницей Чувашского жен­ского вокального квартета (М. В. Васильева, З. Ф. Денисова, В. Н. Корнишина, Т. И. Чумакова), который стал лауреатом Всесоюзного конкурса и  Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957). Квартет исполнял много русских и чувашских песен, которые для них писал чувашский композитор Анисим Асламас. Почти два десятилетия этот музыкальный коллектив был признанным исполнителем как в Чувашии, так и за её пределами.

В 1962 году М. В. Васильева стала работать звукорежиссёром на недавно открывшейся Студии телевидения Чувашии. Проработав главным звукорежиссёром на телевидении 22 года, вышла на заслуженный отдых.

В 1953 году Мария Васильевна вышла замуж за Асламаса Анисима Васильевича; в 1954 году у них родилась дочь Татьяна, в 1959 году — сын Алексей, который стал пианистом и дирижёром.

Умерла 3 февраля 2016 года. Сын Алексей скоропостижно скончался 8 февраля 2016 года в Чебоксарах, куда приехал на похороны матери.

В 2017 году В Национальной библиотеке Чувашской Республики прошел вечер памяти заслуженного работника культуры Чувашии Марии Васильевны Асламас и её сына, пианиста и дирижёра чешского оркестра «Камерата Брно» Алексея Анисимовича Асламаса.

Фирмой «Мелодия» были выпущены пластинки Чувашского жен­ского вокального квартета. Свыше 100 записей квартета хранится в фондах Чувашского радио и телевидения.

Награды 
 Заслуженный работник культуры ЧАССР (1977), Отличник телевидения и радио СССР (1981).
 Победитель социалистического соревнования (1973).
 Лауреат 1-ого Фестиваля студентов и молодёжи Чувашии (1957), лауреат конкурса Верхне-Волжского куста РСФСР (1957), лауреат Всесоюзного конкурса Советской молодёжи (1957).
 Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, «Ветеран труда», а также юбилейными: «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» и «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Примечания

Ссылки 
 Музыкальная династия Асламасов
Медики Великой Отечественной войны
Женщины в Великой Отечественной войне
Выпускники Саратовской консерватории
Певцы и певицы СССР
Заслуженные работники культуры Чувашской АССР
Члены КПСС
Персоналии:Телевидение